Kirche der Gottesmutter von Gietrzwałd steht für folgende Kirchen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:

 Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, Basilika der Erscheinung der Heiligsten Jungfrau Maria in Gietrzwałd (Dietrichswalde) 
 Kirche der Gottesmutter von Gietrzwałd (Zelki) im Powiat Giżycki (Kirche Neuhoff, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Kirche der Gottesmutter von Gietrzwałd (Kociołek Szlachecki) im Powiat Piski (Kirche Adlig Kessel, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)